Восстание Венеции против Византии 726 года — события, приведшие к образованию Венецианской республики. Поводом к массовым волнениям послужили иконоборческие указы византийского императора Льва III, и изъятие византийскими властями икон из церквей. Через несколько дней были выдвинуты политические требования о широкой автономии в составе Византийской империи и праве самим назначать правителя области — Дожа. Восставшими был избран Дож Орсо Ипато, вместо умершего в начале года Magister militum Марчелло Тегаллиано — начальника военно-морского гарнизона, подчинявшегося непосредственно византийскому экзарху Равенны Павлу. Был объявлен набор в ополчение и назначены офицеры, которые должны были нести постоянную службу. Все византийские структуры перешли в подчинение Дожа и Совета, который состоял из крупных судовладельцев и военных. Резиденцией Дожа стало здание, которое раньше занимал византийский наместник в Эраклее. Желая сохранить идущие в казну доходы от второго по значимости порта Византийской Империи и не имея ресурсов справиться с хорошо укреплённым и вооружённым регионом, Лев III Исавр соглашается со всеми выдвинутыми требованиями. Одновременно с признанием Лев III поручает Венеции освободить Равенну от захватившей ее армии лангобардов. Венеция освобождает Равенну и устанавливает с Византией союзнические отношения.
Восстание активно поддерживал папа Григорий II, осуждавший иконоборчество, и которого за год до этого пытался убить император Лев III Исавр, с помощью византийского наместника в Риме — Мариния.

Захват лангобардами Равенны и освобождение ее венецианцами 

В конце 726 года Равенну — столицу византийской Италии захватили лангобарды. С 402 года Равенна была крупнейшим городом Италии после Рима и столицей Западной Римской Империи. Равенна соединялась с Римом через Византийский коридор — полосой земли, между охраняемыми византийской армией и укреплёнными горными замками дорогами Via Amerina и Via Flaminia. В Равенне также находилась резиденция наместника Византии — экзарха Павла, убитого в ходе волнений против иконоборчества. Назначенный Львом III новый экзарх Евтихий бежал от лангобардов в Венецию.

Императору Льву III было необходимо срочно освободить Равенну, пока лангобарды не укрепились. Самый близкий к Равенне флот стоял в Венеции. Помимо крепостных стен, Равенна с суши была окружена болотами, а со стороны моря её защищали высокие стены. Поскольку император Лев III согласился с избранием дожа, а новому венецианскому правительству был невыгоден длительный конфликт с Константинополем, было принято решение оказать содействие по изгнанию лангобардов из захваченной ими Равенны и восстановлении там византийских политических институтов. Существенным фактором явилось то, что в собственности Венеции оказалось военные византийские корабли, использование которых в интересах Византии политически должно было помочь смягчить последствия конфликта, невыгодного обеим сторонам.

Хронист Иоанн Дьякон Венецианский приводит текст письма папы Григория II к новоизбранному дожу Орсо Ипато, где папа призывает Венецию отбить захваченную лангобардами Равенну, чтобы восстановить прежний порядок управления. Это было немедленно сделано Венецией с использованием военных кораблей. Это свидетельствует о том, что Лев III признал автономию Венеции и законные полномочия избранного голосованием дожа, не являвшегося назначенцем византийского императора:

«Епископ Григорий, раб рабов Божьих, возлюбленному сыну Орсо, герцогу Венеции.
Поскольку город равеннцев, который был главой всех, в наказание за грехи захвачен недостойным упоминания народом лангобардов, а наш славный сын, господин экзарх, находится, как мы узнали, в Венеции, то твоему благородству следует примкнуть к нему и вместе с ним бороться от нашего имени за то, чтобы город равеннцев вновь вернулся к прежнему состоянию — к священной державе наших государей и сынов — Льва и Константина, великих императоров, и к императорскому служению, дабы мы, укреплённые рвением и любовью к нашей святой вере, могли при содействии Господа твёрдо стоять на позициях государства и упорствовать в императорском служении. Да хранит тебя невредимым Бог, о возлюбленный сын».
Венецианский флот из 80 кораблей небольшими группами ночью подплыл к оккупированной Равенне. Лангобардская охрана не обратила на него внимание, так как каждую ночь около входа в порт скапливалось десятки кораблей со всего Средиземного моря, ожидающих утра, когда чиновники открывали порт и начинали взимать портовую пошлину за вход. Высадившийся заранее десант начал штурм городских ворот со стороны суши, чем отвлёк на себя большую часть лангобардов. Со стороны моря венецианцам удалось подвести несколько больших военных транспортных кораблей-хеландиев вплотную к стенам. Благодаря высоким мачтам, поворот реи на них можно было использовать как подъёмный кран, чтобы поднять первых солдат на стены. Чтобы дать возможность прорваться к башням и открыть ворота, флот по команде начал бомбардировку Равенны греческим огнем. Увидев, что несколько ворот открыто, и будучи уверенными, что город взят с суши, гарнизон лангобардов утром сдался.

Герцог же и венецианцы, воспылав ревностью к вере, поспешили с флотом из 80 кораблей к Равенне и, штурмовав город, захватили Гильдебранда, племянника короля, а Передео, герцога Виченцы, который мужественно сражался, убили; овладев городом, они восстановили экзарха на его престоле. Порядочность и достохвальную веру венецианцев подтверждает и свидетельство Павла, историка лангобардских деяний.

Существенным фактором всех событий была скорость наступления лангобардов и захват венецианского имущества. В «Книге пап» (Liber Pontificalis) сразу же после описания восстания в Венеции против византийского императора («Venetiarium exercita contra imperatoris») описано разграбление лангобардами Равенны («captos abstulit plures et opes tulit innumeras»). Эти события описываются как тесно связанные друг с другом. Равенна была главным адриатическим портом для Центральной Италии и Рима. Имущество и корабли находящиеся в порту Равенны принадлежали собственникам со всей Италии. Венеция была сильно привязана к Равенне экономически, и многие венецианские суда с товаром оказались в руках лангобардов. После того, как отношения с Византийской империей нормализовались, император Лев III со своей стороны присвоил дожу Орсо титул Ипат, равноценный латинскому слову «консул», который потом стал фамилией его рода Ипато.

Венецианская революция 
Макс Вебер называл восстание Венеции против Византии «Революцией», считая поведение папы Римского и Венеции патриотически скоординированным против вторжения лангобардов, которое не смогла предотвратить Византия, и, что именно восстание 726 года против иконоборчества, которое рушило вековые религиозные и этические идеалы, дало Венеции толчок стать центром, объединяющим Италию в Средние Века.

Карло Антонио Марин — венецианский чиновник и последний официальный историк Венецианской республики также называл эти события «Революцией» (Rivoluzioni). Выяснения отношений с Византией, протесты против иконоборчества, а также Равеннская экспедиция, на несколько лет ударили по доходам венецианцев, многие купеческие кланы оказались разорены. У многих венецианцев осталась недвижимость и невывезенный товар в Константинополе. Необходимо было набирать новых людей во флот, так как Адриатическом море кишело североафриканскими пиратами-маврами, которые в 721 году сумели захватить южное побережье Франции и повсеместно захватывали торговые корабли. Значительная часть боеспособной молодежи в Венеции являлась отпрысками знатных семей из Италии и думала только о карьере в торговле, другой большой группой — были беженцы, которые хотели переждать военные действия на материке в безопасности. Уровень жизни резко упал, что привело к конфликтам между партиями в Совете и убийству первого Дожа Ипато, который растерял свою популярность из-за того, что резко увеличил налоги в военный бюджет, сделав невыгодными многие торговые операции. Убийство совершили сторонники лангобардов из соседнего города Эквилио, за то, что венецианцы вернули обратно Равенну под власть Византийской империи.

Предыстория: Венеция и герцогство Виченца 
Убийство герцога Виченцы при штурме Равенны имело важное значение для венецианцев. Для лангобардов герцогство Виченца было местом где размещались их войска для контроля над Падуей, к которой сходилась сеть римских дорог, ведущих из Западной Римской Империи в Восточную, откуда могла прийти византийская армия. В Виченцу лангобарды могли быстро перебросить подкрепление по римской дороге Via Gallica из захваченного ими Милана, который в свою очередь сообщался через римскую дорогу Via Mediolanum-Ticinum со столицей лангобардов Павией. Засев в Виченце лангобарды заблокировали важную для Венеции старую римскую дорогу Via Gallica, конечным пунктом которой был венецианский город Градо — морской порт Аквилеи и место стоянки византийского флота. В 589 году, во время лангобардско-франкской войны, на территории герцогства Виченца произошел прорыв дамбы в Кукко — самое крупное наводнение в истории Италии. Затопив огромные территории, наводнение остановило продвижение армии франков и дало лангобардам передышку в войне. Наводнение спровоцировало потоки беженцев в Венецианскую лагуну.

В 7 году Виченца () была включена римским императором Октавианом Августом в Регион X (Венетия и Истрия). С тех пор район подвергся сильным гидрографическим преобразованиям. Римляне поднимали русла рек, делая искусственный меандр и на осушенном русле устраивали сельскохозяйственное поле. Потом снова повторяли такую операцию и русло реки могло подняться вверх в гору на сотни метров. В 568 году лангобарды под предводительством Альбоина вторглись в северо-восточную Италию. Виченца была сдана византийцами без боя, по договору между сторонами. Из-за многочисленных вторжений варваров гидрографическая инфраструктура не поддерживалась должным образом и прорыв в Кукко, случившийся во время сильных ливней, вызвал обрушение по склону меандров нескольких параллельно идущих рек, наподобие эффекта домино, что вместе с затоплением дорог, идущих вдоль побережья Адриатического моря, сделало непригодными для жилья и сельского хозяйства огромные территории между Венецией и Равенной. В 601 году Падуя была взята лангобардами, войско которых базировалась в Виченце. Население Падуи почти целиком было вынуждено переселиться в Венецианскую лагуну.
Важность гидрографического узла, находящегося на территории герцогства Виченцы характеризует тот факт, что в 1142 году между городами Веронской марки Падуей и Виченцей началась война, в ходе которой власти Виченцы срыли дамбу в Лонгаре, направшую воду в канал Биззато, обеспечивающий Падую водой. Война продлилась пять лет и закончилась штурмом и взятием Виченцы, после чего Падуя смогла восстановить дамбу.

Предыстория: византийский император Лев III и флот 

В 717 году в результате очередного переворота византийским императором стал наместник фемы Анатолия Лев III Исавр, что стало итогом  более чем 20-летнего конфликта между элитами, в результате которого была уничтожена Ираклийская династия, правившая с 610 года. Лев положил начало Исаврийской династии, которая будет править до 802 года. Придя к власти, Лев III начал расформировать морское ополчение Карависиан, которое было основой флота Византии, и которое было более административно самостоятельным, чем обычный флот. Оно было создано в начале Византийско-арабских войн из-за того, что арабские пираты стали нападать на корабли снабжения флота, а крупные группы византийских кораблей уступали пиратам в мобильности. Хотя главное подразделение флота так осталось на жаловании в Константинополе, по остальным флотам было принято решение выплачивать жалование и поставлять еду напрямую той феме, где стояло приписанное к ней подразделение флота. Это дало возможность создавать небольшие тактические подразделения, которые могли рассредотачиваться в нескольких небольших портах, относительно недалеко друг от друга. За это феме списывались налоги, идущие в Константинополь. Эта система оказалась эффективной в борьбе с небольшими арабскими пиратскими соединениями, так как руководство византийских фем получило возможность напрямую договариваться с военными о времени сопровождения грузов и охраны портов. Венецианский флот имел отличия от других флотов Византии тем, что имел в своём составе плоскодонные корабли, способные передвигаться по многочисленным рекам, отмелям и каналам Венецианской лагуны. Император Лев III Исавр начал расформировывать подразделения флота и переводить их в другие части Византийской империи, что вызвало участие каравассиан в попытках его свержения. Первым восстал флот фемы Сицилия в 717 году. Восставшими был провозглашён императором Василий Ономагулос. Лев III послал на подавление восстания своего управляющего казной Павла, который жестоко подавил восстание, послав Льву III головы восставших. Павел после этого был назначен на должность главы Равеннского экзархата.

Предыстория: лангобарды 
В 712 году Лангобардское королевство возглавил король Лиутпранд, который поставил главной целью своей политики выбить византийцев из Италии, сделав лангобардов единственными хозяевами на полуострове. Учитывая сильные позиции христианской церкви на территории Италии, Лиутпранд принял крещение. Византийские владения в Италии состояли из нескольких укреплённых регионов — Рима, Равенны, Венеции и Византийского коридора, который делил лангобардские владения в Италии на две части. Когда по приказу Льва III византийские солдаты начали изымать иконы из церквей, Лиутпранд немедленно этим воспользовался, объявив себя защитником интересов церкви. Эти заявления он не согласовывал с папой римским Григорием, который интерпретировал это однозначно — как попытку избавится не только от византийцев в Италии, но и от папства. В итоге лангобарды настолько усилились, что папа римский, продолжая выступать против иконоборчества, был вынужден решительно встать на сторону Византийской империи по всем остальным вопросам политики. В 726 году Венеция, с одной стороны, получала очень много привилегий от торговли с Константинополем, и была ближе к Византии, что давало возможность прийти византийской армии в случае нападения лангобардов. С другой стороны, Лиутпранд мог собрать коалицию и напасть на венецианцев в любое время с территории герцогства Виченца — как на приверженцев византийского иконоборчества, используя своих сторонников в таких городах венецианской лагуны как Эквило, который был под влиянием лангобардов и находился через небольшой пролив от Венеции.

Предыстория: географическое положении Венеции между Римом и Константинополем 

Венеция являлась крупнейшим центром на пути распространения икон, церковных облачений, книг и других очень дорогих предметов, доставляемых кораблями из Константинополя. Находилась в центре территории Аквилейского патриархата — крупнейшей епархии Средневековья, которая достигала реки Дунай на севере, озера Балатон на востоке, в то время как на западе она достигала Комо и современного кантона Тичино в Швейцарии. По преданию, патриархат был основан Евангелистом Марком, в честь которого в Венеции будет построен Собор Святого Марка в 832 году.

На островах находились перевалочные складские площади, с необходимыми условиями хранения, для икон, церковных облачений и тканей, книг, благовоний — ладана и мирры. Там же располагались мастерские по изготовлению тяжёлых киотов и футляров для икон, которые было слишком дорого перевозить на ограниченных площадях кораблей. Многие итальянские города и знатные рода вкладывались в эти перевозки. Для многих из них иконоборчество, помимо крушения сложившихся веками религиозных представлений, принесло ещё и грандиозные финансовые потери, которые могли привести к разорению целых знатных родов. Также в Венеции традиционно находилось большое количество ожидающих кораблей паломников, плывущих в обе стороны. Их размещение обеспечивали многочисленные гостиницы, странноприимные дома, расположенные около собора Торчелло, постоялые дворы и сдаваемое в наём частное жильё. Многие из паломников были состоятельные люди, так как Равенна была захвачена лангобардами, а путь через Венецию был длиннее, чем через южноитальянские порты, но зато более безопасный. Небольшие острова по отдельности было удобнее контролировать силами правопорядка, к тому же, на местах с ограниченной сушей недвижимость и пребывание стоили намного дороже, чем на континенте, и как следствие были традиционно небольшими, что позволяло собственникам осуществлять охрану малыми силами. Многие итальянские города имели в Венеции торговые склады и представительства-филиалы, что снижало транспортные расходы и сокращало дорогостоящие порожние рейсы, так как в Венеции шла перегрузка товаров с константинопольской морской линии для развозки константинопольских товаров локальными перевозчиками по всем итальянским портам, а также отправка грузов по суше в Северную и Западную Европу. Основной сухопутной дорогой в Италию была дорога Via Popilia, построенная в 132 году до н. э. римским консулом Попилием, которая соединяла Равенну и Аквилею. Дорога имела отвлетвления для связи с портами Венецианской лагуны: Via Popilia-Annia и Via Annia. Резкое увеличение грузопотока через Венецию началось во время осады арабами Константинополя в 717 году, когда морские пути в южной части Средиземного моря стали небезопасными. До Адриатического моря и Венеции арабам и их союзникам добираться было тяжело и дорого. Тогда через Венецию бежали многие богатые люди, не успевшие укрыться за стенами Константинополя с имуществом и капиталами, часть которых вкладывалась в торговлю в самой Венеции, дав возможность в течение одного поколения стать не только портом, но и финансовым центром. Люди были привязаны к своим иконам — для многих они были единственной памятью о своих старых домах на материке. Также закупленные для продажи в южной части Византийской империи товары из-за блокады арабов со значительными скидками перенаправлялись на те рынки, путь на которые, на момент осады, оказывался более безопасным. Венеция стала использоваться как место хранения имущества и торговых кораблей, пережидающих осаду собственников. Все это привлекло рабочую силу из Италии и Северной Европы, так как корабли нуждались в ремонте. Ремонт многочисленных кораблей, в том числе кораблей военно-морского флота, дал толчок к постройке доков и верфей, которые впоследствии эволюционировали в Арсенал — крупнейшее промышленное предприятие Средневековой Европы с первой до Промышленной революции поточной линией сборки, когда строящееся судно передвигалось между цехами по техническим каналам с водой, а плоскодонные минибаржи подвозили в сборочные цеха детали конструкций, инструменты и топливо для печей. На острове Каннареджо, где в будущем возникнет Венецианское гетто, на базе кузницы при принадлежащей флоту ремонтной мастерской начали открываться литейные производства, изготавливавшие металлические изделия для оснастки кораблей, которые впоследствии стали продаваться по всем портам Адриатики.

Последствия: экономические причины сохранения отношений между Венецией и Византией 

В 742 году Теодато Ипато — сын убитого дожа Орсо Ипато — стал дожем вместо свергнутого военного магистра Джованни Фабричако, который поддерживал и опирался на город Эквило, подпавшего под сильное влияние лангобардов. В начале VIII века водное пространство между Венецией и Эквило стало называться «канал трупов», из-за плавающих в воде останков людей, товаров, лодок и кораблей, как следствие постоянных вооруженных столкновений между городами. Одним из самых уязвимых мест в обороне Венеции была постоянная необходимость нахождения большого количества ее граждан на строительных работах за пределами города.
Во времена Римской Империи такие работы проводились армией по двум причинам: в первых, чтобы избежать нападения на отдельные бригады, как это было в случае с каналом Корбулона, во вторых, для скорости, чтобы успеть прорыть канал до обрушения свежевырытых стенок канала из-за приливов и дождей.
В отличие от большинства античных или средневековых портов, венецианские портовые сооружения были построены не на скальном основании, а на зыбкой болотистой почве, которую надо было постоянно укреплять подпорными стенками, деревянными сваями, привозными камнями, мешками с песком, каменными насыпями, обсаживать кустарниками и деревьями для укрепления почв. Из-за постоянных наводнений, незакрепленные сваями конструкции уносило в море, часто вместе с привязанными к ним судами. На островах необходимо было прокладывать новые и ремонтировать старые мостовые, без которых перевозка тяжелых грузов между складами и причалами, по мягкой влажной почве, в которой вязли колеса повозок, была бы невозможной. Большая доля бюджета как в средние века так и в современной Венеции уходила на чистку каналов от постоянного заиливания. Все это требовало регулярных капитальных вложений, которые поступали как из местных источников, так и из Константинополя. Это была еще одна причина, почему несмотря на протест против иконоборчества, сплотивший всех граждан Венеции, новое правительство во главе с дожем Орсо Ипато сделало все, чтобы не допустить окончательного разрыва с Константинополем. Вместо этого была выбрана сложная выжидательная дипломатическая стратегия, включавшая в себя общение с папой Римским, с одновременным созданием своего независимого патриархата, которая в итоге оправдала себя, позволив Венецианско-Константинопольским отношения просуществовать до 787 года, когда был проведен Второй Никейский собор, восстановивший иконопочитание.

Последствия: влияние восстания на отношения Венеции с соседними городами и лидерство в лагуне 

Восстание 726 года помогло создать образ венецианцев как несгибаемых приверженцев устоев христианской веры, отстоявших право на иконопочитание перед византийским императором. Также для Венеции, которая пережила множество нападений от соседних городов, было выгодно отсутствие крупных поселений на берегах лагуны, которые каждый раз легко брали под свой контроль новые завоеватели. По мере укрепления Венеции, подпавшие под влияние лангобардов и франков города Эквило и Эраклея постепенно пришли в запустение, а часть жителей переселилась в Венецию. Чтобы идеологически утвердить свой статус лидера среди остальных поселений региона, в Венецию были перенесены мощи святого Марка, который по преданию, в 62 году, во время своего посещения апостола Павла в Риме, основал Аквилейский патриархат. В 829 для мощей году была построена огромная для того времени базилика, которая в 1094 году была перестроена в Собор Святого Марка. Базилика копировала Храм Святых Апостолов, построенный в 330 году Константином Великим как главный храм новой столицы Константинополя.

Последствия: политические и церковные 

После убийства Орсо Ипато, Венецией руководило три временных военных магистра, каждый из которых избирался сроком на один год. Это свидетельствует о редком для средневековья избирательном процессе, для которого должно было существовать не менее двух крупных партий, хорошо вооруженных и имеющих доход с портовых операций, чьи интересы и требования было невозможно игнорировать поставив традиционно назначаемого чиновника. Учитывая срединное положение Венеции на самой крупной торгово-транспортной магистрали того времени между двумя столицами — Римом и Константинополем — одна из партий была представлена провизантийскими силами, а вторая проитальянскими, включавшими в себя сторонников папства. Выработанная за 4 десятилетия многоступенчатая процедура выборов дожа, свидетельствует о существовании меньших по размеру партий, бравших ту или иную сторону, в зависимости от расклада сил и внешней поддержки. Например, свергнувший в 755 году дожа Теодато Ипато (сына Орсо Ипато) — новый дож Галла Лупанио был представителем профранкской партии. Франки были и против Лангобардов и против Византийской империи. Через год его сверг и стал дожем представитель лангобардской партии Доменико Монтегарио, который также был свергнут дожем Маурицио Гальбайо при котором в Венеции наступил период политической стабильности через 38 лет после избрания первого дожа Орсо Ипато. Дож Гальбайо, сумел выйти победителем в конфликте с местными церковными иерархами, которых поддерживал папа Римский Стефан. Сразу же после смерти Стефана, заручившись поддержкой нового папы Римского Адриана, Гальбайо в 775 году основал епархию Оливоло, с центром в базилике Сан-Пьетро де Кастелло, находящейся в старейшем районе Венеции Кастелло — название которого происходит от располагавшегося там в древности военного поселения римских легионеров — каструма. Новая епархия, была полностью оторвана от церковных структур на материке и ориентировалась на правительство Венеции. Это решение было продиктовано еще и тем, что старая высшая церковная служба в венецианском регионе — Архиепархия Градо, входящяя в структуру крупнейшего в Средневековье Аквилейского Патриархата — оказалась под полным контролем стремительно растущего государства франков.
В 742 году, Теодато Ипато, сын убитого Орсо Ипато, который как и его отец стал дожем, перенёс резиденцию из Эраклеи в новое здание в городе Маламокко, считая что окруженный водой Маламокко легче защищать из-за угрозы нападения лангобардов, а также с усилением политического влияния морских торговцев, чья роль в перевозках сильно возросла, после перекрытия лангобардами сухопутных торговых путей на севере Италии.

Последствия: доминирование купечества в правительстве Венеции 

Специфика портовой недвижимости всегда приводит к тому, что по мере расширения перевозок, частные инвесторы создают дополнительные портовые мощности, эффективное использование которых возможно при создании и поддержании работоспособности гидротехнических сооружений. Это приводит к тому, что государственная и частная недвижимость начинают зависить друг от друга. В результате мощных политических и экономических потрясений, вызванными осадой Константинополя арабами и вторжения лангобардов в Италию, Константинополь не мог обеспечить регулярное финансирование поддержание самой дорогой портовой инфраструктуры в Византийской Империи. Текущие строительные и ремонтные расходы, без которых невозможно было использовать порт, оплачивались участниками рынка морских перевозок, большая доля которых, желая контролировать расход своих денег, неизбежно оказалась в городском совете. Византийское правительство, испытывающее постоянную нехватку денег на дорогостоящие военные операции, не могло себе позволить радикально вмешаться в процессы назначения венецианских чиновников и членов совета по причине того, что деньги из Венеции поступали исправно, а любое вмешательство в этот процесс могло привести к сокращению поступлений, ответственность за которое византийские чиновники нести не хотели. В этой форме отношения с Византийской Империей просуществовали более 300 лет. Их кульминацией стала Золотая булла 1082 года, выданная Венеции византийским императором Алексеем Комниным, по которой приписанные к Венеции корабли, освобождались от пошлин во всех портах Византийской Империи, а в самом Константинополе Венеции предоставлялась в пользование часть порта, с прилегающим к ней районом Пера. Этим актом император сделал Венецию главным коммерческим ориентиром Византийской империи.

Последствия: Венеция как приверженец единой Римской Империи 

Решившись на восстание 726 года, и проведя выборы дожа, Венецианская элита косвенно ставила себя на один уровень или даже выше легитимности власти византийского императора Льва Третьего и Константинополя в целом. Несмотря на хорошие отношения с Римом, Венеция впоследствии добилась себе отдельного, практически независимого от Рима патриархата. Аквилейское богослужение было близко к обрядам восточных церквей, особенно к Александрийскому в Египте, откуда христианство пришло в Аквилею и откуда позднее были вывезены мощи святого Марка. Это давало Венеции, как части Аквилеи, более долгую историю отношений с христианством, чем у более молодого Константинополя. Помимо возмущения населения, приказ об уничтожении икон исходящий из Константинополя, основанного в 330 году — то есть позже, чем в Аквилее появилось христианство, был для духовенства и прихожан Аквилейской епархии еще и сомнителен с точки зрения легитимности. С 16 века Аквилейский обряд постепенно уступил свое место католическому. В Соборе Святого Марка, обозначавшимся как неподвластная другим церковным властям «нулевая епархия», обряд продолжал использоваться до вторжения Наполеона и конца существования Венецианской республики.
Аквилея, чьи жители после нашествия гуннов Атиллы переместились в Венецию, была 4-м городом Римской Италии и 9-м по населению в Римской Империи. В 293 году император Диоклетиан ввел новый институт управления — Тетрархию, которая должна была согласовать между собой распределение ресурсов в четырех частях Римской Империи имевших разную плотность дорог и транспортных узлов, а следовательно находящихся на разных уровнях экономического развития. В древней Греции тетрарх был главой четвертой части государства, а также вводился Марком Антонием (41 г. до н. э.) в Иудее, чтобы предотвратить династические споры среду потомков Ирода Великого. Во времена Тетрархии, Аквилея стала одной из столиц Римской Империи, имевшей свой монетный двор. Константинополь стал столицей Римской Империи в 330 году на 37 лет позже соглашений о Тетрархии. Поэтому для венецианского правительства так было важно вывезти из Константинополя статуи четырех тетрархов, которые демонстрировали идею единства Римской империи, которое не смог сохранить Константинополь. Статуя была встроена в фасад главного Венецианского собора Сан-Марко, идеологически обосновывая взятие Константинополя в 1204 году, которое таким образом преподносилось не как взятие суверенного города, а как акция по наведению порядка законными силами внутри Империи. Это давало венецианским политикам идеологическое обоснование для политического лидерства Венеции над бывшими территориями Римской Империи, целью которого был контроль над торговыми путями.

Последствия: многоуровневая процедура выборов дожа 

Выборы дожа в 726 году должны были еще раз показать нелегитимность иконоборчества, которое таким образом было выставлено как прихоть очередного византийского императора. Чтобы показать справедливость работы венецианского правительства как главного регулятора рынка перевозок, в Венеции была разработана детальная процедура выборов Дожа, которая должна была учитывать интересы не только граждан Венеции, но и крупнейших торговых представительств других государств, чья торговля проходила через Венецианские порты. Каждый член Совета отвечал на свои направления. Например отец знаменитой «дочери Венеции» Екатерины Корнаро, ставшей королевой Кипра в 1468 году, отвечал за товарооборот с Кипром. Его предки в 8 веке были вынуждены переехать в Венецию из Римини, который входил в Равеннский экзархат, и который после нападения лангобардов, вскоре подвергся завоеванию франками.
В 762 году глава государства — дож был именно избран. Это было необычное политическое событие в то время. Большинство глав государств либо получало свой пост по наследству, либо путем узурпации власти. Например в том же 726 году против Льва Третьего восстал военный руководитель соседней с Венецией фемы Эллада — Агаллианос Контоскелес. К нему присоединился руководитель флота Кикладских островов Степан. Они просто провозгласили нового императора Косьму и начали поход на Константинополь, где были разбиты превосходящими силами Льва Третьего.
Именно поэтому, избрание дожа в 726 году и сложная система голосования Советом Кончио — были так важны для Венеции. Поскольку будущий дож должен был регулировать пошлины, эта система учитывала баланс торговых интересов, особенно византийского купечества, в торговые операции которого вкладывалась византийская элита, в которую входило византийское чиновничество из разных частей Византийской империи, подчинявшееся Льву Третьему, и которое он был не в состоянии быстро заменить своими людьми. В Совет Кончио попадали люди, имевшее прежде всего сильное влияние на морские перевозки.
Выборы дожа были непрямыми. В своё время система выборщиков давала возможность принимать участие в выборах избирателям на огромной территории, в то время как провести повсеместное всеобщее голосование просто не представлялось возможным. Процедура избрания венецианского дожа состоит из 12 этапов, в котором выборы максимально защищены от манипуляций и уловок, с помощью избрания выборщиков и сортировки их по значимости. Важной частью было то, что предварительный отобранный кандидат должен был ответить на ряд вопросов, после чего процедура выборов повторялась. Причем в отличие от современных процедур, где достаточно набрать 51 %, Венецианские выборы требовали 61 %, чтобы устранить последующие разговоры о случайном избрании.
Процедура имела элементы символизма. Большой Совет собирался вместе. В урну складывались бюллетени всех участников старше 30 лет. Самый молодой выходил за пределы здания дворца на площадь Святого Марка и приводил во зал заседаний первого встреченного им мальчика-разносчика. Мальчик вытаскивал из урны 30 карточек с именами членов совета. Затем эти 30 карточек снова помещались в урну, откуда надо было вытащить уже 9 карточек. Девять членов совета выбирали сорок человек, а из этих сорока выбиралось двенадцать человек, которые в свою очередь выбирали двадцать пять человек. Эти двадцать пять отсеивались до девяти человек, девять выбирали сорок пять избирателей. После этого сорок пять человек ещё раз уменьшались до группы из одиннадцати. И, наконец, одиннадцать человек выбирали сорок одного избирателя, которые выбирали дожа.
Подобный метод голосования был призван учесть интересы всех сторон, и не допустить на высшую должность в государстве ставленника какой-либо партии или клана, человека опасного или неспособного удержать в руках бразды правления. Когда дож был выбран, он представал перед народом со словами «Это ваш дож, если это вас устраивает». После этого он принимал присягу, в которой торжественно клялся действовать согласно законам и на благо государства.

Упрощенные элементы этой системы прослеживаются в английской выборной системе и в системе выборов папы Римского.

Видеоматериалы 
http://fluid-force.ru.net/v/238986 документальный фильм о захвате лангобардами Италии.

См. также 
 Двадцатилетняя анархия

Примечания

Литература

Ссылки 
 ВЕНЕЦИЯ И ВИЗАНТИЯ:СОПЕРНИЧЕСТВО ИЛИ ПАРТНЕРСТВО ДВУХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ? (к вопросу о торгово-экономических и политических отношениях в VI—XIII вв.)
 Возникновение Венецианской республики
 Эволюция органов власти и избирательной системы Венецианской республики (XI—XVI века)
 La crisi iconoclasta, l’ascesa di Venecia, e i suoi patti coi Longobardi
 Collective Action in the Formation of Pre-Modern States
 Edinburgh Companion to the History of Democracy
 
 

Иконоборчество
История Венеции
Восстания в Византии